Charles Haskins Townsend (1859-1944), ornithologue américain.
 Charles Henry Tyler Townsend (1863-1944), entomologiste américain.
 Charles Townsend (hockey sur glace) (1987-), joueur de hockey sur glace américain.
 Charles Townsend (professeur), professeur de mathématique qui a donné son nom à (7781) Townsend.